Clobes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Clobes (1912–1996), deutscher Maler
 Heinrich Clobes (1880–1935), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Heinz Wilhelm Clobes (1876–?), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Klobes